Riecker ist der Familienname folgender Personen:

 Ariane Riecker (* 1969), deutsche Autorin und Regisseurin
 Gerhard Riecker (1926–2022), deutscher Kardiologe
 Helmfried Riecker (* 1940), deutscher Theologe und Sportler
 Joachim Riecker (* 1963), deutscher Journalist und Historiker
 Otto Riecker (1896–1989), evangelischer Pfarrer

Siehe auch:
 Rieker (Begriffsklärung)